Redengine est un moteur de jeu développé par CD Projekt.

Jeux

Notes et références 

Moteur de jeu vidéo